Moszkowicz (familie)
 Max Moszkowicz sr. (1926–2022), Nederlands advocaat, vader van onder anderen:
 Bram Moszkowicz (1960), jurist, voormalig advocaat
 Robert Moszkowicz (1953), jurist, voormalig advocaat en belastingadviseur, voorheen ook Baruch Moszkowicz